Ла Хоја има више значења:
 Ла Хоја (Нови Мексико), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Ла Хоја (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Ла Хоја (Калифорнија)